Les élections municipales québécoises de 2013 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Lanaudière

Berthierville

Charlemagne

Chertsey

Crabtree

Entrelacs

Joliette

L'Assomption

L'Épiphanie (paroisse)

L'Épiphanie (ville)

La Visitation-de-l'Île-Dupas

Lanoraie

Lavaltrie

Mandeville

Mascouche

Notre-Dame-de-la-Merci

Notre-Dame-de-Lourdes

Notre-Dame-des-Prairies

Rawdon

Repentigny

Saint-Alexis
Élection annulée en raison de la fusion de la municipalité de paroisse et de la municipalité de village de Saint-Alexis le .

Robert Perrault, maire de la municipalité de paroisse de Saint-Alexis, devient maire de la nouvelle municipalité.

Saint-Alphonse-Rodriguez

Saint-Ambroise-de-Kildare

Saint-Barthélemy

Saint-Calixte

Saint-Charles-Borromée

Saint-Cléophas-de-Brandon

Saint-Côme

Saint-Cuthbert

Saint-Damien

Saint-Didace

Saint-Donat

Saint-Esprit

 Élection de Clément Grégoire par tirage au sort.

Saint-Félix-de-Valois

Martin Desrochers, conseiller #3, devient maire de Saint-Félix-de-Valois en 2015.

Saint-Gabriel

Saint-Gabriel-de-Brandon

Saint-Ignace-de-Loyola

Saint-Jacques

Saint-Jean-de-Matha

Saint-Liguori

Saint-Lin-Laurentides

Saint-Michel-des-Saints

Saint-Norbert

Élection partielle au poste de conseiller #2 le .
Organisée en raison de la démission du conseiller Yvon Laporte.
Élection de Michel Lafontaine au poste de conseiller #2.

Nomination du poste de maire le .
Nécessaire en raison de la démission du maire Guy Paradis au printemps 2017.
Michel Lafontaine, conseiller #2, devient maire de la municipalité.

Saint-Paul

Saint-Pierre

Saint-Roch-de-l'Achigan

Saint-Roch-Ouest

Mario Racette, conseiller #2, devient maire de Saint-Roch-Ouest .

Saint-Sulpice

Saint-Thomas

Saint-Zénon

Sainte-Béatrix

Sainte-Élisabeth

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

Sainte-Geneviève-de-Berthier

Sainte-Julienne

Sainte-Marcelline-de-Kildare

Sainte-Marie-Salomé

Sainte-Mélanie
 

Élection partielle aux postes de maire et de conseiller #3 et #4 le 
Déclenchée en raison de démission du maire Marcel Loyer en raison de divergences avec le conseil municipal le .
Élection de Françoise Boudrias, conseillère #3, au poste de maire. Élection de Luc Pagé par acclamation au poste de conseiller #3 et de Gilbert Perreault au poste de conseiller #4.

Terrebonne

Élection au sein du conseil de Stéphane Berthe, conseiller #15, au poste de maire de Terrebonne en .
Nécessaire raison de la démission du maire Jean-Marc Robitaille pour raisons de santé le .

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Lanaudière
Histoire de Lanaudière